Les mammaliamorphes (Mammaliamorpha) forment un clade de cynodontes prozostrodontiens qui contient les taxons Tritylodontidae et Mammaliaformes, ainsi que plusieurs genres qui n'appartiennent à aucun de ces groupes. Les familles  et Tritheledontidae ont également été placées dans les Mammaliamorpha par diverses analyses phylogénétiques, mais ont été récupérées en dehors du clade par d'autres. Selon une étude publiée en 2022 basée sur l'anatomie de l'oreille interne, Mammaliamorpha pourrait être le clade dans lequel l'endothermie est apparue pour la première fois dans la lignée des mammifères.

Classification 
Le clade Mammaliamorpha a été nommé en 1988 par le paléontologue américain Timothy B. Rowe, qui l'a défini comme comprenant « le dernier ancêtre commun des Tritylodontidae et Mammalia, ainsi que tous leurs descendants ». 

Le cladogramme ci-dessous est adapté de la description du mammaliamorphe  par Rachel V. S. Wallace  (2019) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire évolutive des mammifères
 Therapsida
 Cynodontia
 Prozostrodontia

Liens externes 

Taxon décrit en 1988
Probainognathia
Cynodonte (nom scientifique)